Шагу́рин — русская фамилия.

Известные носители 
Шагурин, Николай Яковлевич (1908—1983) — русский советский журналист и писатель, известный своими произведениями научно-фантастического и приключенческого жанра.

Шагурина, Любовь Александровна (1910—2003) — советский и российский архитектор, автор проектов ряда станций Московского метрополитена.